Plaats in Indonesië
 Tepas (Geneng), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Tepas (Kesamben), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Tepas (Brang Rea), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumbawa Barat in de provincie West-Nusa Tenggara